Всё или ничего:

 «Всё или ничего» () — американский фильм 1937 года, режиссёр Теодор Рид.
 «Всё или ничего» () — американский фильм 1974 года, режиссёр Роберт Олдрич.
 «Всё или ничего» () — британский фильм 2002 года, режиссёр Майк Ли.
 «Всё или ничего» () — американский фильм 2005 года, режиссёр Питер Сигал, ремейк одноимённого фильма 1974 года.
 «Всё или ничего» () — канадский фильм 2009 года, режиссёр Гари Йетс.
 «Всё или ничего» — российский фильм 2018 года, режиссёр Дмитрий Суворов.

См. также 
 «Всё или ничего» — альбом Азизы, выпущенный в 1997 году.
 Всё или ничего (система бронирования) — система бронирования кораблей, которая предполагала прикрытие лишь важнейших центров, но бронёй максимальной толщины.
 Закон физиологии «всё-или-ничего» описывает свойства потенциала действия.